Despotismus může označovat:
despocie
despota (titul)
despotát
negativní forma monarchie, kde se utlačuje lid a omezují se jeho práva (lidově označována taky jako tyranie). Zpravidla takový monarcha-despota získal neomezenou moc neoprávněně, což je zásadní rozdíl (kromě utlačování lidu) oproti absolutní monarchii, která je zákonná a postupuje spravedlivě (podle Montesquiea a dalších)
rovněž může jít o synonyma k diktatuře a totalitě, i když se toto označení nejčastěji používá k negativní formě monarchie

Související články 
tyranie
totalitarismus, diktatura